Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internationaux de Strasbourg 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla italská tenistka Francesca Schiavoneová, která se turnaje nezúčastnila.

Soutěž dvouhry vyhrála třetí nasazená Francouzka Alizé Cornetová, která ve finále zdolala českou tenistku Lucii Hradeckou ve dvou sadách . Srovnala tak poměr vzájemných utkání na 1:1. Před štrasburským finále se obě hráčky spolu střetly v kvalifikaci Canada Masters 2010, kde zvítězila Hradecká.

Češka nedokázala ani na šestý pokus získat singlový titul z okruhu WTA Tour, když prohrála šesté finále v řadě. Ziskem 200 bodů se v následné pondělní klasifikaci z 27. května vrátila do elitní světové stovky žebříčku WTA, když jí patřilo 87. místo.

Nasazení hráček 
  Marion Bartoliová (1. kolo)
  Tamira Paszeková (1. kolo)
  'Alizé Cornetová (vítězka)
  Sie Su-wej (2. kolo)
  Monica Niculescuová (2. kolo)
  Christina McHaleová (1. kolo)
  Chanelle Scheepersová (čtvrtfinále)
  Daniela Hantuchová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2013
WTA Tour 2013